Amherst kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Amherst (Massachusetts)
North Amherst (Massachusetts)
South Amherst (Massachusetts)
Amherst (New York)
Amherst (Nebraska)
Amherst (New Hampshire)
Amherst (Ohio)
South Amherst (Ohio)
Amherst (Texas)
Amherst (Virginia)
Amherst (Wisconsin)

In Canada:
Amherst (Canada)

Overig
 Ladyamherstfazant, een kraagfazant
 Operatie Amherst, een operatie in Tweede Wereldoorlog